Чемпионат Австралии по футболу 2014/2015, или Эй-лига 2014/2015, — 10-й сезон высшего футбольного дивизиона Австралии.

Действующий чемпион — «Брисбен Роар».

Участники

Турнирная таблица

Регулярный чемпионат

Плей-офф 
В плей-офф победитель определяется в одном матче.

1/4 финала 
Матчи прошли 1 мая — 3 мая 2015 года.

|}

1/2 финала 
Матчи прошли 8 мая — 9 мая 2015 года.

|}

Финал

Положение команд по ходу сезона 

2014/2015
Спорт в Австралии в 2014 году
Спорт в Австралии в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015